Бекиљитос има више значења:

 Бекиљитос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Бекиљитос (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику